El municipio de Twin Groves (en inglés: Twin Groves Township) es un municipio ubicado en el condado de Jasper en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 6556 habitantes y una densidad poblacional de 59,84 personas por km².

Geografía 
El municipio de Twin Groves se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 109.56 km², de la cual 108.86 km² corresponden a tierra firme y (0.64%) 0.7 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 6556 personas residiendo en el municipio de Twin Groves. La densidad de población era de 59,84 hab./km². De los 6556 habitantes, el municipio de Twin Groves estaba compuesto por el 93.14% blancos, el 0.7% eran afroamericanos, el 1.4% eran amerindios, el 0.55% eran asiáticos, el 0.05% eran isleños del Pacífico, el 0.64% eran de otras razas y el 3.52% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.43% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Jasper (Misuri)